Соревнования по фристайлу среди женщин в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 11 февраля 2014 года. В женском слоупстайле приняли участие 22 спортсменки из 15 стран. Соревнования прошли в экстрим-парке Роза Хутор. Женский слоупстайл стал одной из восьми дисциплин, которые дебютировали в программе зимних Олимпийских игр.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр